Anthony B. Smith (né le  à Hubbard) est un joueur américain de football américain évoluant au poste de safety.

Enfance 
Smith joue à la Hubbard High School, jouant au poste de safety et running back, effectuant six interceptions lors de sa deuxième saison et marquant vingt-neuf touchdowns. Il s'illustre aussi en athlétisme en relais, saut en hauteur et saut en longueur.

Carrière

Universitaire 
Lors de son passage à l'université, il finit troisième au niveau des interceptions (quatorze) pour l'université. Il effectue six tirs bloqués, en renversant deux pour des touchdowns. En quarante-six matchs (dont trente-cinq comme titulaire), effectuant 293 tacles, dix-sept passes déviées, trois sacks, quatre fumbles provoqués et retourne une interception en touchdown.

Professionnelle 
Anthony Smith est sélectionné lors du troisième tour du draft de la NFL de 2006, au  par les Steelers de Pittsburgh. Durant sa première saison (rookie), il jouant seize match et remplaçant Ryan Clark lors des quatre derniers matchs de la saison. Il effectue quinze tacles, interceptant deux passes et trois passes déviées. Durant sa seconde saison, il se bat avec Clark pour le poste de titulaire mais le staff laisse Clark. En 2007, il joue les seize matchs (dont dix comme titulaire) après la blessure de Clark. Il joue un match de post-saison, finissant sixième au niveau des tacles dans l'équipe avec soixante-quatorze. En 2008, il joue quatorze matchs comme le safety remplaçant.

Après que les Steelers et Smith n'ont pu trouver un accord pour un nouveau contrat, il signe comme agent libre avec les Packers de Green Bay le  mais n'est pas gardé dans l'effectif final pour la saison 2009, relâché le .

Le lendemain, il signe avec les Rams de Saint-Louis où il joue deux matchs pour faire quatre passes déviées et vingt-quatre tacles. Il est libéré par les Rams le . Il signe le  avec les Jaguars de Jacksonville, jouant huit matchs (deux comme titulaire), effectuant deux interceptions, quatre passes déviées et vingt-quatre tacles. Il commence la saison 2010 avec les Jaguars étant titularisé lors des trois premiers matchs de la saison mais est échangé avec les Packers de Green Bay le . Le , il est placé sur la liste des blessés.

Le , Smith est recruté par les Titans du Tennessee. Après avoir joué treize matchs avec les Titans, il met un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

Références

Liens externes 
 

Naissance dans le comté de Trumbull
Naissance en septembre 1983
Joueur américain de football américain
Joueur des Steelers de Pittsburgh
Joueur des Rams de Saint-Louis
Joueur des Jaguars de Jacksonville
Joueur des Packers de Green Bay
Joueur des Titans du Tennessee
Joueur vainqueur du Super Bowl